Алексе́й Алексе́евич Лео́нтьев (14 января 1936, Москва — 12 августа 2004, там же) — советский и российский , ,  и , действительный член РАО (1992) и АПСН.

Биография 
Родился 14 января 1936 года в Москве в семье известного психолога Алексея Николаевича Леонтьева. Сын А. А. Леонтьева — Дмитрий Алексеевич Леонтьев — также является доктором психологических наук. А. А. Леонтьев окончил в 1958 году романо-германское отделение филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «немецкий язык». С 1958 по 1975 год работал в Институте языкознания АН СССР — сначала младшим научным сотрудником, затем (с 1966 года) старшим, затем (с 1969 года) руководителем Группы психолингвистики и теории коммуникации. В 1963 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему «Общелингвистические взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ», в 1968-м — докторскую диссертацию по филологическим наукам на тему «Теоретическая проблема психолингвистического моделирования речевой деятельности», а в 1975-м — докторскую диссертацию по психологическим наукам на тему «Психология речевого общения».

С 1975 года — заведующий кафедрой методики и психологии Института русского языка им. А. С. Пушкина, с 1976-го — профессор. С 1986 года — профессор кафедры методики преподавания иностранных языков Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (ныне Московский педагогический государственный университет), а с 1997 года — профессор кафедры психологии личности факультета психологии МГУ.

В 1992 году избран действительным членом Российской академии образования, а в 1997-м — действительным членом Академии педагогических и социальных наук. Автор более 30 книг и более 800 статей. Был членом президиума правления Педагогического общества РСФСР и руководителем секции «Массовые коммуникации в обучении и воспитании» ПО РСФСР, председателем Научно-методического Совета по интенсивному обучению иностранным языкам при АПН СССР, председателем Научно-методического Совета по теории и методике лекционной пропаганды Общества «Знание» РСФСР, членом редколлегий различных методических журналов, руководителем экспертного совета по языковой политике в учреждениях образования при Министерстве просвещения РФ.

Проблемами педагогики и педагогической психологии занимался начиная с 1970-х годов. Много лет сотрудничал с Ш. А. Амонашвили, В. В. Давыдовым и другими видными психологами и педагогами. Был руководителем Лаборатории языкового образования Временного научно-исследовательского коллектива «Школа» и одноименной лаборатории в Московском институте развития образовательных систем (МИРОС). Автор множества научных и популярных статей по вопросам школьного и вузовского образования, в том числе в «Учительской газете», журналах «Семья и школа» и «Знание — сила».

С 1997 года — научный руководитель ассоциации «Школа 2000…» (ныне Межрегиональная общественная организация содействия развитию Образовательной программы «Школа 2100»), с 2001 по 2004 г — президент этой организации. Руководитель авторского коллектива и основной автор Образовательной программы «Школа 2100».

Умер 12 августа 2004 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Основные работы 
Автор более 30 книг и более 800 статей.

 Возникновение и первоначальное развитие языка. — М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963;
 Слово в речевой деятельности: Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности. — М.:  Наука, 1965; переизд. — 2006;
 Психолингвистика. — Л.: Наука. Ленинградское отд-ние, 1967;
 Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. — М.: Наука, 1969;
 Язык, речь, речевая деятельность. — М.: Просвещение, 1969; переизд. — 2007;
 Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. — М.: Наука, 1969 ;переизд. — 2005, 2010;
 Психологические механизмы и пути воспитания умений публичной речи. — М., 1972;
 Папуасские языки. — М.: Наука, 1974;
 Психология общения. — Тарту, 1974;
 Психология речевого общения: диссертация. — М., 1975; переизд. — 2005;
 Что такое язык. — М.: Педагогика, 1976;
 Речь в кри­ми­на­ли­сти­ке и су­деб­ной пси­хо­ло­гии. М., 1977 (совм. с А. М. Шах­на­ро­ви­чем, В. И. Ба­то­вым);
 Педагогическое общение. — 1979;
 Язык ток-пи­син (не­оме­ла­не­зий­ский). М., 1981 (совм. с М. В. Дьяч­ко­вым, Е. И. Тор­суе­вой);
 Мир человека и мир языка. — М.:  Детская литература, 1984;
 .
 Л. С. Выготский. — 1990;
 Основы психолингвистики. — 1997; переизд. — Смысл; Лань, 2003;
 Психология общения. - М., Смысл, 1997. - 365 с.
 Деятельный ум (Дея­тель­ность, Знак, Лич­ность). — М., 2001;
 Язык и ре­че­вая дея­тель­ность в об­щей и пе­да­го­ги­че­ской пси­хо­ло­гии. М.; Во­ро­неж, 2001.

Примечания

Литература 
 Ахутина Т. В. Психология, лингвистика и междисциплинарные связи: сборник научных работ к 70-летию со дня рождения Алексея Алексеевича Леонтьева. — М.: Смысл, 2008.
 Леонтьев Д. А., Леонтьева А. А., Тарасов Е. Ф. Алексей Алексеевич Леонтьев // Отечественные лингвисты XX века / Отв. ред. В. В. Потапов. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2016. — С. 283—290. — ISBN 978-5-9908330-3-6

Ссылки 
 Статья в БРЭ
 Леонтьев Алексей Алексеевич
 Леонтьев А. А. «Бессознательное и архетипы как основа интертекстуальности»

Алексей Алексеевич
Академики РАО
Психолингвисты России
Педагоги России
Преподаватели факультета психологии МГУ
Преподаватели МПГУ
Преподаватели Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина
Сотрудники Института языкознания РАН
Популяризаторы науки
Похороненные на Кунцевском кладбище
Преподаватели УРАО
Ректоры вузов Москвы